Yad Vashem – memoriale ufficiale di Israele delle vittime ebree dell'olocausto, a Gerusalemme
 Jüdisches Museum – museo ebraico di Berlino
 Memoriale dell'Olocausto – memoriale di Berlino
 Museo dell'Olocausto di Washington (United States Holocaust Memorial Museum) – memoriale ufficiale degli Stati Uniti d'America
 Museo dell'Olocausto di Odessa – museo a Odessa